

Cinema 

 Fire Island  – film del 2022 diretto da Andrew Ahn

Geografia 
 Fire Island – isola di fronte ad Anchorage, Alaska (USA)
 Fire Island  – isola delle Aleutine orientali, Alaska (USA)
 Fire Island – isola parallela a Long Island, New York (USA)